Leipa – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Böhmisch Leipa (oggi Česká Lípa) – città ceca